Michael Derrer () este un judecător elvețian și profesor universitar.

Biografie 
Michael Derrer provine din Möhlin, în cantonul Aargau. După terminarea facultății în Elveția a studiat în București 1991-1993, unde a învățat limba română. 1997-2007 a condus un program guvernamental de sprijin pentru Europa de est. Vorbește și rusa și poloneza.

Principala sa ocupație este de profesor de sociologie economică, economie heterodoxă și economie est-europeană la Universitatea de Științe Aplicate din Lucerna. Este și traducător pentru Procurorul Federal din Elveția și Tribunalul Penal Federal. În cadrul societății sale lucrează deseori în România pentru întreprinderi elvețieni.

Ca profesor se angajează pentru reformă a educației de științe economice în conformitate cu conceptul "economia plurală" și cu o didactică constructivistă. Conduce festivalul internațional pentru filme despre economie „All about Economy”, care se desfășoară de trei ori pe an într-o țară din Europa de Est din 2017, printre care o ediție anuală la București.

Activitate politică 
În 2012, Derrer a fost ales judecător de district la Judecătoria din Rheinfelden și reales în 2016 și 2020. El reprezinta Partidul Liberal Verde (Grünliberale Partei). În urmă candidaturei sale independentă ca membru pentru primaria din Rheinfelden in mai 2021 a fost exclus din partid. De atunci împlinește mandatul de judecător ca independent.

Michael Derrer a inițiat Asociația a Judecătorilor Onorifici și Specialializați în 2016. Este președinte al asociației, care astăzi (2021) are peste 100 de membri.

În 2018, Derrer a depus o plângere de vot la Tribunalul Federal din cauza presupusei dezinformări a autorităților în cursul votului asupra inițiativei monetei suverane. Plângerea a fost parțial aprobată. 

Derrer este considerat un expert pentru Europa de Est și apare în mass-media din Elveția pe teme legate de România și de Europa de Est. Propunerea sa de a conduce o campanie de informare și descurajare a infractorilor (spargători) din Europa de est, pentru a reduce costurile în sistemul judiciar elvețian, a fost larg discutată în presa elvețiană și reluată în presă română, după care ministrul român al justiției și-a exprimat sprijinul pentru propunere în 2018. 

Pe bază competențelor sale lingvistice, Derrer s-a angajat cu succes în promovarea multilingvismului prin intermediul călătoriilor scolare obligatori și critică nivelul inconsistent de profesionalizare a traducătorilor în instanțele elvețiene, printre care pentru limba română, deoarece duce la traduceri incorecte.

Note

Legături externe
 Site-ul lui Michael Derrer
 Literatură de și despre Michael Derrer în baza de date bibliografică WorldCat
 Asociația a Judecătorilor Onorifici și Specialializați 
 Pagină personală la Universitatea de Științe Aplicate din Lucerna

Societate lui Michael Derrer - Ascent Swiss Business Management AG

Nașteri în 1967
Elvețieni din secolul al XX-lea
Elvețieni din secolul al XXI-lea
Elvețieni în viață
Judecători elveţieni
Profesori universitari elvețieni